Aberdeen South steht für:

 Aberdeen South (Wahlkreis, Schottland), ein Wahlkreis für das schottische Parlament
 Aberdeen South (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus